Клоостер () — деревня на юге Нидерландов. Входит в состав муниципалитета Алфен-Кам провинции Северный Брабант. Расположена в двух километрах к северу от города Кам, в равнинной местности. Население Клоостер составляет 33 человека по состоянию на 2010 год.

Примечания 

Населённые пункты Северного Брабанта